Трофео Маттеотти (, ) — шоссейная однодневная велогонка, с 1945 года проводящаяся по дорогам итальянской коммуны Пескара. Названа в честь итальянского политика Джакомо Маттеотти, убитого фашистами в 1924 году.

История 
В 1975 и 1995 годах Трофей Маттеотти выступал в качестве чемпионата Италии в групповой гонке. С 2005 года гонка входит в календарь Европейского тура UCI, имеет категорию 1.1. Также является одним из событий Велошоссейного кубка Италии.

В 2014 году гонка была отменена по организационным причинам.

В 2018 году организаторы, пытаясь восстановить былую престижность соревнования, перенесли время проведения гонки на сентябрь, что дало возможность гонщикам использовать старт для подготовки к чемпионату мира. На официальном сайте гонки организаторы подчеркивают, что шесть победителей Трофея Маттеотти: Эрколе Бальдини, Марино Бассо, Феличе Джимонди, Франческо Мозер, Морено Аргентин и Джанни Буньо в тот же год выигрывали и мировое первенство.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Трофео Маттеотти на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1945 года
Спортивные соревнования в Пескаре